Ezequiel Garay (ur. 1986) –  piłkarz argentyński
 Fernanda Garay (ur. 1986) – brazylijska siatkarka
 Francisco Javier Garay (ur. 1960) – meksykański piłkarz
 Hugo Garay (ur. 1980) – bokser argentyński
 János Garay (1812-1853) – pisarz węgierski
 János Garay (1889-1945) – węgierski szermierz 
 Jesús Garay (1930-1995) – piłkarz hiszpański
 Francisco de Garay (?-1523) – gubernator Jamajki.
 Juan de Garay (1528-1583) – gubernator Asunción.